Чакмак () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Чакмак — вариант произношения имени мамлюкского султана аз-Захира Джакмака (правил в 1438—1453 годах)
 Чакмак, Мустафа (1909—1999) — турецкий борец, призёр чемпионатов Европы.
 Чакмак, Мустафа Февзи (1876—1950) — османский и турецкий военный деятель, маршал, премьер-министр Турции.

Топонимы 
 Кенегез-Чакмак — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Республики Крым, располагавшееся в центре района, в степном Крыму.
 Паша́-Чакма́к (Кремневка) — село в Красногвардейском районе Республики Крым, входит в состав Петровского сельского поселения.

См. также 
 Чакмак — узбекский род.